Соревнования в толкании ядра у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Праге прошли 5—6 марта 2015 года на «O2 Арене».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | EJR — Рекорд Европы среди юниоров | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20,55 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 5 марта 2015 года, за день до официального открытия чемпионата. В сектор вышли сразу 33 толкателя, показавшие высочайший уровень результатов для отборочного раунда. Было установлено два национальных рекорда. Их авторами стали Боб Бертемес (20,56 м) из Люксембурга и Стипе Жунич из Хорватии (20,67 м). 17-летний поляк Конрад Буковецкий превзошёл на 6 сантиметров рекорд Европы среди юниоров для ядра весом 7,26 кг — 20,46 м. Предыдущее достижение принадлежало Давиду Шторлю, который также был в секторе и без проблем вышел в финал, отправив в первой попытке снаряд на 21,23 м — это лучший результат в истории квалификаций чемпионатов Европы в помещении.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у мужчин состоялись 6 марта 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике